Павел Чиркин: Чиркин, Павел Александрович (1920 — 2013) — генерал-майор
 Чиркин, Павел Иванович (1914—1943) — советский танкист, Герой Советского Союза.